Clarimundo José da Fonseca Sobrinho, vulgo, "Camundinho" (distrito de Patos de Minas, atual Lagoa Formosa, 1891 - 1952) foi um político brasileiro.

Mudou-se para a cidade de Patos de Minas, onde entrou para a política e, de 1930 a 1945, foi prefeito do município, à época de Getúlio Vargas, presidente do Brasil e de Olegário Maciel, "presidente" de Minas Gerais. No governo do prefeito Camundinho foram realizadas muitas obras como a Escola Normal Antônio Dias, o fórum Olímpio Borges, o grupo escolar Marcolino de Barros, o hospital regional "Antônio Dias Maciel", entre outras, além da primeira "usina hidroelétrica' da cidade, responsável pela iluminação de ruas e casas. Foi casado com Florescena Borges da Fonseca e teve 8 filhos, Delfim Borges da Fonseca, Elza Fonseca Mundim, Ada Fonseca de Magalhães, Delcio Borges da Fonseca, Maria Borges da Fonseca, Délio Borges da Fonseca, Clara Fonseca de Queiroz e Florescena da Fonseca Coutinho.

Prefeitos de Patos de Minas